Rathaus Hattingen steht für:

 Altes Rathaus Hattingen
 Neues Rathaus Hattingen